Roslyn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Roslyn (New York)
Roslyn (South Dakota)
Roslyn (Washington)